Нова Любовня — село в Словаччині, Старолюбовнянському окрузі Пряшівського краю.
 Стара Любовня — місто на Спиші над р. Попрадом, розташоване на півночі східної Словаччини на українсько-словацько-польському етнічному пограниччі.
 Стара Любовня (округ) — округ (район) Пряшівського краю в північно-східній Словаччині з адміністративним центром в м. Стара Любовня.
 Гора Любовня — ботанічна пам'ятка природи Тернопільської області, в межах відроги Товтрової гряди.